Garbów (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Lubelski, of
Garbów (powiat Lubelski), een dorp in deze gemeente.